Казанцево — название населённых пунктов в России:

 Казанцево — посёлок в Заринском районе Алтайского края.
 Казанцево — село в Курьинском районе Алтайского края.
 Казанцево — село в Романовском районе Алтайского края.
 Казанцево — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Казанцево — посёлок в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.
 Казанцево — село в Шушенском районе Красноярского края.
 Казанцево — деревня в Частоозерском районе Курганской области.
 Казанцево — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Казанцево — деревня в Барабинском районе Новосибирской области.
 Казанцево — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Казанцево — деревня в Сосновском районе Челябинской области.
 Казанцево — до 1966 г. название села Вострецово в Бураевского района Башкортостана.

См. также 
 Казанцева